BRD Năstase Țiriac Trophy 2014 — 22-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в румынском городе Бухарест и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 21 по 27 апреля. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Лукаш Росол
 в парном разряде —  Максим Мирный и  Хория Текэу

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Григор Димитров (№ 14 в мире на тот момент). Прогрессирующий болгарин, выбравший визит в Бухарест вместо игр на более статусном призе в Барселоне, уверенно прошёл свой соревновательный путь и выиграл свой второй в сезоне титул, не отдав соперникам за четыре матча ни сета и лишь дважды доигравшись до тай-брейков. Его соперником по титульному матчу стал прошлогодний победитель соревнований: Лукаш Росол — чех участвовал в соревнованиях в качестве несеянного участника и за четыре игры до решающей встречи проиграл лишь один сет (Робину Хасе в полуфинале).

Парный турнир собрал более сильный состав участников: компанию воспитаннику местного тенниса Хории Текэу и его новому напарнику Жану-Жюльену Ройеру составили действующие финалисты Australian Open Эрик Буторак и Равен Класен, а также сильные и сыгранные пары Марцин Матковский / Мариуш Фирстенберг и Джон Пирс / Джейми Маррей. Хория и Жан-Жюльен, в итоге, с большим трудом прорвались в финал, где оказались чуть сильнее третьих сеянных поляков. Текэу, благодаря этому, стал первым в истории турнира трёхкратным чемпионом парных соревнований.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Григор Димитров обыграл  Лукаша Росола со счётом 7-6(2), 6-1.
 Димитров выигрывает 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Росол со 2-й попытки уступает финал соревнования в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ж. Шарди
| RD1-score03-1=63
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= И. Веселый
| RD1-score04-1=7| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= С. Стаховский
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= П. Чорчилэ
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=1

| RD1-seed07=
| RD1-team07= К. Берлок
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=7| RD1-seed08=6
| RD1-team08= А. Сеппи
| RD1-score08-1=0
| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=64

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Н. Басилашвили
| RD1-score11-1=7| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Р. Беранкис
| RD1-score12-1=62
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= А. Маннарино
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= М. Копил
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= П.-А. Матьё
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Н. Маю
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1/wc
| RD2-team01= Г. Димитров
| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= И. Веселый
| RD2-score02-1=65
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= С. Стаховский
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04= К. Берлок
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=65
| RD2-score04-3=2

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Г. Монфис
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Р. Беранкис
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= М. Копил
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= П.-А. Матьё
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1/wc
| RD3-team01= Г. Димитров
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= С. Стаховский
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Г. Монфис
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= П.-А. Матьё
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=68
| RD3-score04-3=2

| RD4-seed01=1/WC
| RD4-team01= Г. Димитров
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= Г. Монфис
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=r
| RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу''' обыграли  Мариуша Фирстенберга /  Марцина Матковского со счётом 6-4, 6-4.
 Ройер выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Текэу выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BRD Năstase Țiriac Trophy

 Мировой тур ATP 2014 года
 Мировой тур ATP 250

 Открытый чемпионат Бухареста 2014

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Румыния
Теннис
Апрель 2014 года
2014